Добродзень () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 10 651 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Сельские округа 
 Блахув
 Бзиница-Нова
 Бзиница-Стара
 Бонки
 Глувчице
 Звуз
 Гославице
 Клекотна
 Коцуры
 Малихув
 Колейка
 Лигота-Добродзеньска
 Маковчице
 Мыслина
 Тужа
 Петрашув
 Плюдры
 Жендовице
 Шемровице
 Варлув

Соседние гмины 
 Гмина Часна
 Гмина Колёновске
 Гмина Олесно
 Гмина Озимек
 Гмина Павонкув
 Гмина Завадзке
 Гмина Зембовице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет